Голдберг, Адам:

 Голдберг, Адам (род. 1970) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Голдберг, Адам Фредерик (род. 1976) — американский продюсер и сценарист.